Left Behind steht für:

 Left Behind, Originaltitel von Finale – Die letzten Tage der Erde, US-amerikanische Romanreihe von Tim LaHaye und Jerry B. Jenkins (1995–2007)
 Drei Teile einer Verfilmung der gleichnamigen Romanreihe von Tim LaHaye:
 Left Behind (2000), US-amerikanischer Film von Vic Sarin (2000)
 Left Behind II: Tribulation Force, US-amerikanischer Film von Bill Corcoran (2002)
 Left Behind: World at War, Originaltitel von Finale – Die Welt im Krieg, US-amerikanisch-kanadischer Film von Craig R. Baxley (2005)
 Left Behind (2014), US-amerikanischer Film von Vic Armstrong, ebenfalls nach der gleichnamigen Romanreihe von Tim LaHaye (2014)
 Left Behind: Vanished: Next Generation, US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2016, der ebenfalls lose auf der Romanreihe basiert